Са́ломяки () — финская фамилия. Известные носители:

 Саломяки, Йоуко (род. 1962) — финский борец.
 Саломяки, Микка (род. 1993) — финский хоккеист.